Una scara (plural: scarae) era un contingente o unidad de soldados, posiblemente de caballería, dentro del ejército carolingio.

Etimología 
El término es una forma latinizada de una palabra del alemán antiguo que significa "grupo". (La palabra alemana schar, que también significa "grupo", es un descendiente moderno del mismo término.) Los miembros de la scara eran denominados scariti, escariti y scarii.

Función 
Pese a la incertidumbre en cuanto a su composición, varios historiadores modernos creen que las scarae eran cuerpos permanentes de caballería de élite. Esta creencia se apoya en que, según se cita en las fuentes primarias, generalmente se les asignaba misiones de importancia que requerían gran movilidad.

Bibliografía 

Unidades militares